Александр Тартаковский:
 Тартаковский, Александр Иоганович (1937—1988) — советский джазовый и эстрадный пианист, композитор, основатель и руководитель ВИА «Акварели».
 Тартаковский, Александр Моисеевич (1938—1997) — учёный в области электроники и радиотехники.